Niemcy:
 Hausweiler – dzielnica gminy Weilerswist, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Euskirchen
 Hausweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Osoby:
 Markus Hausweiler – niemiecki piłkarz